Nova Express – wydany w 2011 roku nakładem wydawnictwa Tzadik album skomponowany przez Johna Zorna. Inspirowany powieścią Williama Burroughsa o tym samym tytule.

Lista utworów

Wykonawcy 
 John Medeski – fortepian
 Kenny Wollesen – wibrafon
 Trevor Dunn – kontrabas
 Joey Baron – perkusja
 John Zorn – kompozycje, produkcja

Przypisy 

Albumy jazzowe
Albumy Johna Zorna
Albumy muzyczne wydane w roku 2011